Gropius peut désigner plusieurs choses :

Personnes 
 Georg Christian Gropius (1776 - 1850) archéologue allemand
 Walter Gropius (1883-1969) architecte allemand du Bauhaus

Bâtiment 
 Martin-Gropius-Bau musée de Berlin

Astéroïde 
 (9577) Gropius

Homonymie de patronyme